Kadri est un nom propre.

Patronyme

Blel Kadri (né en 1986), coureur cycliste français ;
Ghaith Kadri (né en 1999), rameur tunisien ;
Nasrin Kadri (1986-), chanteuse israélo-arabe ;
Nazem Kadri (né en 1990), joueur canadien de hockey sur glace ;
Younès Kadri (né en 1991), footballeur algérien ;

Prénom
Kadri Aytaç (1931-2003), footballeur et entraîneur turc ;
Kadri Kõusaar (née en 1980), réalisatrice estonienne ;
Kadri Roshi (né en 1924), acteur albanais ;
 Kadri Simson (née en 1977), femme politique estonienne ;
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), écrivain turc.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom féminin